Homecoming (pel·lícula de 1948), pel·lícula estatunidenca de 1948 dirigida per Mervyn LeRoy
 Homecoming (pel·lícula de 1996), telefilm estatunidenc de 1996 dirigit per Mark Jean
 Homecoming (pel·lícula de 2009), pel·lícula estatunidenca de 2009 dirigida per Morgan J. Freeman
 Spider-Man: Homecoming, pel·lícula estatunidenca de 2017 basada en el personatge de Marvel Comics Spider-Man
 Homecoming (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de 2018
 Homecoming (pel·lícula de 2019), pel·lícula - concert del 2019 sobre la cantant estatunidenca Beyoncé